Wrangel ou Wrangell peut faire référence à :

Patronyme 
Carl Gustaf Wrangel (1613-1676), militaire et homme d'État suédois (fils d'Herman Wrangel) ;
Ferdinand von Wrangel (1797-1870), amiral et explorateur russe, gouverneur de l'Alaska russe ;
Frédéric von Wrangel (1784-1877), Generalfeldmarschall prussien ;
Herman Wrangel (1584(7?)-1643), maréchal et gouverneur général de la Livonie ;
Karl von Wrangel (1812-1899), général prussien ;
Piotr Nikolaïevitch Wrangel (1878-1928), général russe, combattit dans les armées blanches durant la guerre civile russe ;

Famille von Wrangel

Toponyme 
Nommés d'après Ferdinand von Wrangel
 Île Wrangel, île russe de l'océan Arctique dans le nord de la Tchoukotka ;
 Île Wrangell, île de l'archipel Alexandre dans le Sud-Est de l'Alaska ;
 Wrangell, ville principale de cette île 
 Région de recensement de Wrangell-Petersburg 
 Montagnes Wrangell, une chaine de l'est de l'Alaska
 Mont Wrangell, un volcan de cette chaine 
 Parc national de Wrangell-St. Elias (Alaska)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme